DeSoto County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 DeSoto County, Florida 
 DeSoto County, Mississippi